Bors (dziennik)
 Bors (Baignes-Sainte-Radegonde)
 Bors (Montmoreau-Saint-Cybard)

Zobacz też:
 Borș – wieś w Rumunii